Джан-Лука Иттер (; родился 5 января 1999 года, Гисен, Германия) — немецкий футболист, защитник клуба «Гройтер Фюрт».

Клубная карьера 
Иттер — воспитанник клубов «Айнтрахт» и «Вольфсбург». 22 сентября 2017 года в матче против мюнхенской «Баварии» он дебютировал в Бундеслиге в составе последнего.

В сезоне 2019/20 Джанлука Иттер подписал контракт с «Фрайбургом».

В январе 2021 года перешёл в Гройтер Фюрт на правах аренды.

Международная карьера 
В 2016 году в составе юношеской сборной Германии Иттер принял участие в юношеском чемпионате Европы в Азербайджане. На турнире он сыграл в матчах против команд Украины, Боснии и Герцеговины, Австрии, Бельгии и Испании.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте weltfussball.de
 Профиль игрока на сайте kicker.de

Футболисты Германии
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»